Чемпионат Европы по кроссу 2002 года прошёл 8 декабря в Медулине, небольшом городе на побережье Адриатического моря в Хорватии. Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров.

В соревнованиях приняли участие 340 атлетов из 27 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 9,83 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 6,17 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,17 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 3,73 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 11 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2002 года
Спорт в Хорватии в 2002 году
кросс
Чемпионаты Европы в Хорватии
События 8 декабря
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Хорватии